Walter López puede referirse a:

 Walter Alberto López (n. 1985),  futbolista uruguayo; o
 Walter Alexander López Castellanos (n. 1980), árbitro guatemalteco.